Adem puede referirse a

Personajes
 Adem Boudjemline, deportista argelino
 Adem Demaçi, político de Kosovo.
 Adem Ljajić, futbolista de Serbia.
 Adem Rusinovci, escultor de Albania.

Apellido
 José Adem, matemático de México.
 Julián Adem, matemático de México.